Solothurn kan syfta på:

 Solothurn (vapentillverkare) – en schweizisk/tysk vapentillverkare

Geografi

Schweiz 
  Solothurn (kanton) – en kanton
  Solothurn-Lebern – ett amt i kantonen Solothurn
  Solothurn (distrikt) – ett distrikt i amtet Solothurn-Lebern
  Solothurn – en stad och kommun i distriktet Solothurn